Класирането по медали от Летните олимпийски игри 1964 в Токио показва броя на победите на националните Олимпийски комитети по време на олимпийските състезания. Организаторите раздават 163 комплекта медали, толкова колкото е броят на състезанията, за които се борят 5151 спортисти от 93 страни в периода от 10 октомври до 24 октомври 1964 г. в общо 19 спорта.

Атлети от общо 41 нации успяват да спечелят поне един медал, оставяйки други 52 без отличие. СССР печели най-много медали (107), спечелвайки най-много сребърни (31) и бронзови (35) отличия на тази Олимпиада, но все пак остават на второ място във вечната класация по медали в Токио. САЩ успяват да спечелят най-много златни (36) медали. Домакините от Япония печелят общо 16 медала, класирайки се на трето място в общата класация по златни отличия. Това е третото най-добро класиране по общ брой медали на Япония, като единствено на Игрите в Атина 2004 спечелва същия брой златни медала.

Класиране

Българските медали 
 Злато
 Боян Радев (борба) – класически стил кат. до 97 kg.
 Еньо Вълчев (борба) – свободен стил кат. до 70 kg.
 Продан Гарджев (борба) – свободен стил кат. до 87 kg.
 Сребро
 Величко Христов (бокс) – кат. до 81 kg.
 Ангел Керезов (борба) – класически стил кат. до 52 kg.
 Кирил Тодоров (борба) – класически стил кат. до 78 kg.
 Станчо Иванов (борба) – свободен стил кат. до 63 kg.
 Лютфи Ахмедов (борба) – свободен стил кат. над 97 kg.
 Бронз
 Александър Николов (бокс) – кат. до 81 kg.
 Саид Чифудов (борба) – свободен стил кат. до 97 kg.

Външни препратки 
 Официална таблица на МОК
 Официална статистика на БОК 

Летни олимпийски игри 1964